Vingt-Neuf-Novembre ou XXIX-Novembre ou 29-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

29 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en langue française 

En France :

 Le , vers la fin de la  seconde Guerre mondiale : Libération de Sentheim dans le Haut-Rhin.
 Le , pendant la  guerre franco-allemande de 1870 : Escarmouche du Pont de Bezons dans le Val-d'Oise (anciennement en Seine-et-Oise)

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 29 de Noviembre » ou « Veintinueve de Noviembre »
 Argentine (événement non connu) :
 (Calle) (del) 29 de Noviembre, à  dans la province de Buenos Aires.
 Mexique : événement non connu
 (Calle) (del) 29 de Noviembre, à Monterrey dans l'État du Nuevo León.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
29